Д’Элиа () — фамилия.
 Д’Элиа, Фабио (род. 1983) — лихтенштейнский футболист, защитник клуба «Шан».
 Блэк-Д’Элиа, София (род. 1991) — американская актриса.